William Morrissey (né le  dans le Queens), est un catcheur (lutteur professionnel) américain.

Il est connu pour son travail à la  (WWE) de 2011 à 
2018. sous le nom de ring de .

Il fut d'abord joueur de basketball à l'université de New York avant de devenir catcheur. Il signe un contrat avec la WWE en . Le , il est renvoyé de la WWE. En 2021, il signe avec la fédération américaine Impact Wrestling.

Jeunesse 
William Morrissey est né le  à New York. Il grandit dans le quartier du Queens. Il devient fan de catch, notamment de Bret Hart et de Stone Cold Steve Austin. Il devient ami avec Eric Arndt.

Au cours de sa dernière année de lycée, il intègre l'équipe de basketball et obtient une bourse sportive pour étudier à l'université de New York. Il quitte l'université en 2009 après avoir obtenu un diplôme en économie.

Après l'université, il fonde une entreprise de vente de billets d’événements sportifs.

Carrière de catcheur

Entraînement à l'école de Johnny Rodz 
Après l'obtention de son diplôme universitaire, Morrissey commence à s'entraîner dans une école de catch de New York dirigé par .

World Wrestling Entertainment (2011-2018)

Florida Championship Wrestling (2011-2012) 
En , Morrissey signe un contrat avec la  (WWE) qui l'envoi à la  (FCW), le club-école de la fédération. Il dispute son premier match le  au cours de l'enregistrement de l'émission du  et avec Rodney Thomas il perd par disqualification un match à handicap face à Richie Steamboat. La FCW l'utilise comme  et il perd la plupart de ses matchs afin de mettre en valeur ses adversaires.

WWE NXT (2012-2016) 

En , la WWE ferme la  et les catcheurs de la FCW rejoignent la NXT, qui est le nouveau club-école.

Il y fait son premier match télévisé le  où il perd face à Mason Ryan. Le , il s'allie à Enzo Amore avec qui il réussit à vaincre Ryan dans un match à handicap. Cassady et Amore ont par la suite une rivalité avec Scott Dawson, Alexander Rusev et Sylvester Lefort (le manager de Scott Dawson et Rusev). Le , Cassady et Amore refusent d'entrer dans le clan de Lefort. À la suite de cela, Amore affronte Scott Dawson et perd le match. Le  Cassady et Amore battent Dawson et Rusev par disqualification. Le , ils perdent un  par équipe pour devenir challenger pour le NXT Tag Team Championship. Le , la WWE annonce qu'Amore va être absent des rings pour six mois minimum à la suite d'une fracture à une jambe. Il continue alors la rivalité avec Rusev seul et neuf jours plus tard, il perd un  face à ce dernier qui tente alors de devenir challenger pour le championnat de NXT.

Débuts à Raw et rivalité avec Rusev (2016-2017) 
Il fait ses débuts à Raw avec Enzo Amore le  en confrontant The Dudley Boyz. Lors de Money in the Bank, il perd un Fatal Four Way Match qui comprenait, Luke Gallows, Aiden English et Kofi Kingston au profit de ce dernier. Le  à Raw, il bat Rusev par décompte extérieur et se qualifie pour le Fatal Four Way Match la semaine prochaine qui déterminera le nouveau Champion Universel de la WWE où il sera opposé à Seth Rollins, Kevin Owens et Roman Reigns. Le  à Raw, il perd le Fatal Four Way Elimination match et ne remporte pas le WWE Universal Championship au profit de Kevin Owens après avoir été éliminé par ce dernier. Lors de Roadblock: End of the Line, il perd par décompte extérieur contre Rusev. Le lendemain à Raw, il perd contre Rusev par disqualification après l'avoir passé à tabac dans le coin du ring.

Heel Turn, Rivalités avec Enzo Amore et Big Show et Blessure (2017-2018) 

Le  à Raw, il attaque son partenaire Enzo Amore, effectuant un heel-turn. Le  à Raw, il se fait attaquer par Enzo Amore. Plus tard dans la soirée, il est annoncé qu'il affrontera Enzo Amore lors de Great Balls of Fire. Lors de Great Balls of Fire, il bat Enzo Amore. Le lendemain à Raw, il se vante de sa victoire sur Enzo Amore et dit qu'il est le futur de la WWE avant d'être interrompu par Big Show qui l'attaque avant qu'il ne prenne la fuite. Le  à Raw, il interrompt Enzo Amore avant d'être interrompu par Big Show ce qui enclenche une bagarre entre les deux hommes où il prendra le dessus avant d'attaquer Enzo Amore avec une Big Boot. Le  à Raw, il bat Enzo Amore. À la fin du match, il attaque ce dernier puis The Big Show. Le  à Raw, il bat The Big Show par disqualification après avoir été attaqué par Enzo Amore. À la fin du match, il attaque ce dernier avant d'encaisser un KO Punch de la part de Big Show. Lors de SummerSlam, il bat The Big Show. Le lendemain à Raw, il se blesse sérieusement le genou en se réceptionnant mal durant son Brooklyn Street Fight Match contre Enzo Amore après que ce dernier ait évité son coup lui faisant perdre ce match par forfait.

Retour, Draft à SmackDown et rivalité avec Daniel Bryan (2018) 
Lors du Superstar Shake-Up le , il rejoint officiellement SmackDown et attaque Daniel Bryan. Le  à Smackdown Live, il apparaît en costume cravate au cours du MizTV, il dit qu'il n'a rien à faire de Daniel Bryan, The Miz lui propose son aide, ce que Cass refuse, The Miz lui demande si Cass sait à qui il s'adresse, Cass le menace de le faire taire pour de bon et s'en va, il affrontera Daniel Bryan à Backlash. Le  lors du WWE Greatest Royal Rumble, il entre en  position dans le Royal Rumble match mais se fait éliminer par Braun Strowman en  position. Le  mai à SmackDown Live, il provoque Daniel Bryan en tabassant Pierre Lafleur, un homme de petite taille déguisé en Daniel Bryan. Lors de Backlash, il perd par soumission contre Daniel Bryan. Après le match, il attaque ce dernier. Le  à SmackDown Live, il perd un triple threat match avec pour enjeu de se qualifier au Money in the Bank au profit de Samoa Joe, ce match impliquait aussi Daniel Bryan. Le  à SmackDown Live, il s'adresse à l'univers de la WWE en disant qu'il n'y aura pas de futur pour Daniel Bryan après Money in the Bank.  

Le  lors de Money in the Bank (2018), il perd contre Daniel Bryan par soumission.

Renvoi de la WWE (2018) 
Il est renvoyé de la WWE le  quelques heures avant SmackDown Live

Circuit indépendant (2018-...) 
Après son renvoi de la WWE, il change son nom de ring pour Big Cazz (plus tard changé en Big C) et rejoint la Big Time Wrestling. La BTW annonce que Big C participera à un de leurs shows le  où il affrontera James Storm.

Ring of Honor (2019) 
Le  lors de G1 Supercard, Enzo & Cass qui se trouvaient dans le public sautent les barricades et attaquent plusieurs lutteurs de la ROH. Le , il est annoncé qu'ils venaient de signer avec la ROH

Impact Wrestling (2021-2022)

Débuts et diverses rivalités (2021-2022)  
Le  lors de Rebellion (2021), il fait ses débuts sous le nom de W. Morrissey, remplaçant Eric Young lors d'un match par équipe qu'il remportera avec Violent By Design (Deaner, Joe Doering et Rhino) contre Chris Sabin, Eddie Edwards, James Storm et Willie Mack  en effectuant le tombé sur ce dernier. Le , il dispute son premier match à Impact en battant rapidement Sam Beale.

Le  lors de Under Siege (2021), il bat Willie Mack. Le  à Impact, il tabasse Rich Swann avant d'être repoussé par Willie Mack armé d'une chaise en acier. Lors de Against All Odds, il bat Rich Swann. Lors de Slammiversary, il bat Eddie Edwards.

All Elite Wrestling (2022-...)  
Le 4 mai 2022, il fait ses débuts à AEW Dynamite, en tant que choix de MJF pour affronter Wardlow mais il perdra contre Wardlow.

Caractéristiques au catch 

 Prises de finition
  ()
  (Elbow Drop)

 Prises favorites
 (coup de pied haut à hauteur du visage)
 High Knee
 Stinger splash
Torture Rack

 Managers
 Carmella
 Enzo Amore
 Moose

 Équipes et Clans
 Enzo et Big Cass (2013-2017)
 Moose et W. Morrissey (2021)

 Musiques d'entrées

Palmarès 
 WWE NXT
 NXT Year-End Awards Tag Team of the Year (2015) avec Enzo Amore

Vie privée
 
De 2014 à 2018, il a été en couple avec la catcheuse Carmella.

Récompenses des magazines

Jeux vidéo 

WWE 2K16
WWE 2K17
WWE 2K18

Notes et références

Liens externes 
 
 

Catcheur américain
Nom de ring
Naissance en août 1987
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Étudiant de l'université de New York